Galasso ist der Name folgender Personen:

 Ezio Galasso (* 1952), italienischer Fußballspieler
 Gianluca Galasso (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Galasso, italienischer Kameramann
 Giuseppe Galasso (1929–2018), italienischer Historiker, Journalist und Politiker
 Latino Galasso (1898–1949), italienischer Ruderer
 Michael Galasso (1949–2009), US-amerikanischer Komponist
 Norberto Galasso (* 1936), argentinischer Historiker
 Pasquale Galasso (* 1955), italienischer Mafiaboss der Galasso-Familie

siehe auch:

 Galassi